Paul De Backer (hoogleraar) (1883-1956), Belgisch hoogleraar
 Paul De Backer (zwemmer), Belgisch zwemmer